Lake Mills – città dell'Iowa
Lake Mills – città del Wisconsin